Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Zdankiewicz – polski złodziej i morderca
 Jarosław Zdankiewicz – polski perkusista
 Roman Zdankiewicz – austriacki urzędnik